Buggy - um automóvel recreacional
Buggy (carruagem) - uma carruagem para dois passageiros puxada por um ou dois cavalos
O Buggy - uma sitcom Estados Unidos, produzida pela Nickelodeon

Desambiguação